Bojana Jovanovski era la detentrice in carica del titolo, ma ha perso la sua difesa in finale contro Karin Knapp per 6-2, 7-64

Teste di serie 

 Bojana Jovanovski (finale)
 Irina-Camelia Begu (secondo turno)
 Karin Knapp (campionessa)
 Lara Arruabarrena Vecino (primo turno)

  Donna Vekić (secondo turno)
  Misaki Doi (secondo turno)
  Anna-Lena Friedsam(primo turno)
  Danka Kovinić (primo turno)

Qualificate 

 Lesja Curenko (semifinale)
 Ljudmyla Kičenok (secondo turno)

 Maryna Zanevs'ka (primo turno)
 Margarita Gasparjan (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2014
WTA Tour 2014